Kotkatsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kotkatsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,48, long 28,17), 
 Kotkatsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,84, long 26,73), 
 Kotkatsaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Kotkatsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,62, long 27,36), 
 Kotkatsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,61, long 27,68), 
 Kotkatsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,93, long 26,78), 
 Kotkatsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand), 
 Kotkatsaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Kotkatsaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,41, long 28,35), 
 Kotkatsaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,34, long 28,67), 

Robotskapade Finlandförgreningar